

Geografia
 Lannoy – comune francese situato nel dipartimento del Nord

Persone
 Lannoy – famiglia nobile belga e francese
 Françoise Lannoy – ex cestista belga
 Micheline Lannoy – pattinatrice artistica su ghiaccio belga
 Paul Lannoye – politico belga
 Stéphane Lannoy – arbitro di calcio francese